John Muir kan syfta på bland andra:

* John Muir (1810–1882), skotsk indolog
 John Muir (1838–1914), skotsk-amerikansk naturforskare och naturvårdare